A categoria até 58 kg masculino foi um evento do Campeonato Mundial de Taekwondo de 2017, que ocorreu no Taekwondowon, em Muju, na Coreia do Sul, nos dias 27 e 28 de junho.

Medalhistas

Resultados
Legenda
DQ - Ganhou por desqualificação
P - Ganhou por declaração punitiva

Fase final

Metade superior

Primeira chave

Segunda chave

Terceira chave

Quarta chave

Metade inferior

Quinta chave

Sexta chave

Sétima chave

Oitava chave

Masculino